Pierre Dupuis (1610-1682), peintre français ;
 Pierre Dupuis (1833-1915), peintre portraitiste français ;
 Pierre Dupuis (1929-2004), dessinateur de bandes dessinées français.